Šalovci (gemeente), gemeente in Slovenië
 Šalovci (plaats), hoofdplaats van deze gemeente.
 Šalovci (Središče ob Dravi), plaats in de Sloveense gemeente Središče ob Dravi.